Села:
 Хлібодарівка — село, Херсонська  область, Каховський район (до 2020 року — Чаплинський район)
 Хлібодарівка — селище, Донецька область, Волноваський район
Залізниця:
 Хлібодарівка — залізнична станція Лиманської дирекції Донецької залізниці